Leonardo Dati può riferirsi a tre ecclesiastici fiorentini, appartenenti alla stessa famiglia:

Leonardo Dati (1360-1425), umanista, maestro generale dell'Ordine dei Frati Predicatori
Leonardo Dati (1408-1472), vescovo cattolico, umanista, poeta
Leonardo Dati (m. 1652), fratello di Carlo Roberto Dati, fu canonico del duomo di Firenze, poi vicario generale dell'Arcidiocesi di Firenze; nominato vescovo di Montepulciano il 19 febbraio 1652, morì pochi giorni dopo

Note